Nørre Galten (dorp), een plaats in de Deense gemeente Favrskov
 Nørre Galten (parochie), een parochie van de Deense Volkskerk in de Deense gemeente Favrskov